Bärend ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut Bärend (* 1942), deutscher evangelischer Theologe und Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
 Irmhild Bärend (1939–2022), deutsche Journalistin, Redakteurin und Autorin

Siehe auch:
 Barend
 Barends
 Baerends